Visschers Eiland kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Tabelengi, ö, Maluku Utara,

Papua Nya Guinea 

 Simberi Island, ö, New Ireland, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar